Малечкино — название населённых пунктов в России:

 Малечкино — посёлок в Череповецком районе Вологодской области.
 Малечкино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Малечкино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Малечкино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.